Энженьейру-Паулу-ди-Фронтин ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. Составная часть мезорегиона Агломерация Рио-де-Жанейро. Входит в экономико-статистический  микрорегион Васорас. Население составляет 12 240 человек на 2006 год. Занимает площадь 139,008 км². Плотность населения — 88,1 чел./км².

Праздник города —  4 октября.

История 
Город основан 4 октября 1963 года. Назван в честь инженера Пауло де Фронтина.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 91.811.548,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.522,45 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,753 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cwa.

Муниципалитеты штата Рио-де-Жанейро